Het ATP-toernooi van Doha 2013 (met de officiële naam Qatar ExxonMobil Open 2013) werd gespeeld van 31 december tot en met 5 januari 2013. Er werd gespeeld op outdoor hardcourt banen van het Khalifa International Tennis Complex in Doha, de hoofdstad van Qatar. Dit is een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2013 inluidden. Titelverdediger in het enkelspel, Jo-Wilfried Tsonga koos voor deelname aan de Hopman Cup. De vacante titel ging naar de als tweede geplaatste Fransman Richard Gasquet die in de finale de Rus Nikolaj Davydenko versloeg in drie sets.
De titel in het dubbelspel ging naar het Duitse duo Christopher Kas en Philipp Kohlschreiber die in de finale het duo Julian Knowle en Filip Polášek in twee sets versloeg.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Doha
Doha